Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Pete Sampras 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (finale)
 Andre Agassi (campione)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Brad Gilbert (primo turno)

 Derrick Rostagno (primo turno)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1992
ATP Tour 1992